Landman ist der Familienname von:

 Chris Landman (* 1981), niederländischer Dartspieler
 Elani Landman (* 1993), südafrikanische Squashspielerin
 Jonathan Landman (* 1952), US-amerikanischer Journalist
 Shaun Landman (* 1970), simbabwischer Rugby-Union-Spieler
 Uzi Landman (* 1944), israelisch-US-amerikanischer Chemiker
 Yuri Landman (* 1973), niederländischer Musikinstrumentenbauer, Musiker und Comiczeichner

Siehe auch: 
 Landmann